«Here I Am» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Here I Am (1997), álbum de Blue System.
 Here I Am (2004), álbum de Alexander Klaws.
 Here I Am (2005), álbum de Marion Raven.
 Here I Am (2011), álbum de Kelly Rowland.
Canciones
 Here I Am (n/d), canción de Air Supply.
 Here I Am (n/d), canción de Bryan Adams.
 Here I Am (1993), canción de Patty Loveless.
 Here I Am (2004), canción de Alexander Klaws.
 Here I Am (2005), canción de Marion Raven.